Les élections cantonales françaises de 1910 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-1 

Louis Delobeau (Prog.G) est mort en 1912. 
Ernest Philippot (SFIO) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton d'Ouessant 

*sortant

Canton de Lesneven 

*sortant

Canton de Ploudiry 

*sortant

Canton de Saint-Renan 

Léon Cheminant (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Landerneau 

Léopold Maissin (Prog.D) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Plogastel-Saint-Germain 

*sortant

Canton de Quimper 

Henri de Servigny (Conserv) démissionne en 1911. Antoine Canet (Rép.G) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Briec 

*sortant

Canton de Scaër 

James de Kerjégu (Prog.) est mort en 1908. Henri Le Rodallec (Prog.G) a été élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Douarnenez 

*sortant

Canton de Morlaix 

Léon Briens (Rép.G) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Sizun 

*sortant

Canton de Taulé 

Baron Ferdinand Cazin d'Honincthun (Conserv) est mort en 1908. Louis de Kersauson (Conserv) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Plouigneau 

*sortant

Canton de Châteaulin 

*sortant

Canton de Châteauneuf-du-Faou 

*sortant

Canton d'Huelgoat 

*sortant

Canton du Faou 

*sortant

Canton de Quimperlé 

*sortant

Canton de Landivisiau 

*sortant

Canton de Pont-Aven 

Anatole de Brémond d'Ars (Conserv) est mort en 1911. Léonard Corentin-Guyho (Prog.G) est élu lors de la partielle. 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1913